Натуральне число 370
 370 рік до нашої ери
 370 рік нашої ери